Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1925/26 werd beslist via de kampioenscompetitie met Sportclub Enschede als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke SC Enschede, MVV van Zuid, en Stormvogels en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1925/26
Competitievoetbal 1925/26